— японская компания, специализирующаяся на оптико-механическом и электронном производстве устройств для регистрации изображения, главным образом, фотоаппаратов и объективов. Один из крупнейших мировых лидеров в области разработки оптических приборов и изготовления оптического стекла.

Nikon входит в Mitsubishi Group. Основана Kōgaku Kōgyō 25 июля 1917 года под названием Nippon Kogaku K.K. (Nippon Kogaku Kabushiki Kaisha), переименована в 1988 году. Президент — Тосикадзу Умататэ (Toshikazu Umatate). Штаб-квартира в Токио.

Историческая справка 
Nikon Corporation была основана в 1917 году слиянием трёх производителей оптического оборудования (Seisakusho, Iwaki Glass Co, Fujii Lens) в полностью интегрированную компанию под названием Nippon Kogaku Kokyo K.K. Компания производила оптические приборы для военного флота Японии.

В 1932 году появилась торговая марка объективов Nikkor. Во время Второй мировой войны компания выросла до 19 заводов и 23 тысяч сотрудников. Компания производила бинокли, объективы, перископы и прицелы для армии Японии. После войны компания начала выпуск гражданской продукции на одном заводе под контролем оккупационной администрации. Первоначально был разработан среднеформатный двухобъективный зеркальный фотоаппарат (6×6 см), но в дальнейшем было решено развивать малоформатную технику, и в 1946 году появился первый 35-мм фотоаппарат под брендом «Nikon». Тогда же были прекращены поставки объективов для 35-мм фотоаппаратов «Canon». «Nikon» становится названием компании. В 1948 году начался экспорт в Гонконг фотоаппаратов Nikon I.

В 1950 году выпущен дальномерный фотоаппарат Nikon S. С начала Корейской войны американский фотожурналист Дэвид Дуглас Дункан () познакомился с молодым японским фотографом Джуном Мики, который показал ему возможности фотоаппарата и объективов. Оценив камеру по достоинству, Дункан начал ей активно снимать и продвигать среди коллег. Так фотоаппаратура Nikon приобрела известность на рынке США, ставшем ключевым для компании. В 1953 году основана компания Nippon Kogaku USA Inc. (сейчас называется Nikon Optical Co., Inc.) для экспорта фотоаппаратов Nikon в США.

В 1957 году начался выпуск самой успешной дальномерной модели Nikon SP, не уступающей по оснащённости и качеству культовой Leica M3 с объективами Carl Zeiss. В 1959 году появляется Nikon F и компания переключается на разработку наиболее перспективных в тот момент однообъективных зеркальных камер, приостановив работы над дальномерными. Благодаря техническому совершенству и надёжности около 30 лет семейство Nikon F оставалось «золотым стандартом» в профессиональной фотографии. В 1962 году компания произвела для Токийской обсерватории 91-см телескоп-рефлектор. В 1974 году для обсерватории Kiso построен 105-см зеркально-линзовый телескоп Шмидта. В 1963 году выпущен фотоаппарат для подводной съёмки Nikonos со сменными объективами. В 1971 году выпущен фотоаппарат Nikon F2, предназначенный для замены Nikon F и быстро завоевавший популярность профессионалов.

В 1980 году компания начала выпуск оборудования для производства полупроводниковых приборов (фотолитография). В этом же году появился Nikon F3, первый профессиональный фотоаппарат с электронно-управляемым затвором и цифровым ЖК-дисплеем в видоискателе. Специальная версия Nikon F3 NASA принимала участие в космических полётах NASA, сменив устаревший Nikon F NASA. В 1982 году выпущена цветная видеокамера S-100 для домашнего видео. В США создана компания Nikon Precision Inc. Компания продаёт оборудование для полупроводниковой промышленности.

В 1983 году выпущен первый серийный профессиональный автофокусный фотоаппарат компании Nikon F3 AF с двумя объективами: AF-Nikkor 80/2,8 и AF-Nikkor 200/3,5. В 1986 году начался выпуск вариообъективов для телекамер. В 1988 году начат выпуск фотоаппарата Nikon F4 с современным фазовым автофокусом. Камера стала первым в мире профессиональным фотоаппаратом, электропривод которого выполнен несъёмным, а курок ручного взвода затвора отсутствует. Практически одновременно налажен выпуск зеркального видеофотоаппарата Nikon QV-1000C, благодаря которому агентство Ассошиэйтед Пресс смогло передать в газеты снимок Джорджа Буша, дающего присягу, через 45 секунд после объявления об избрании его президентом.

В 1990 году открыто отделение компании в Таиланде, а через год построен завод. К 2000 году на нём работало 2000 человек, а в 2004 уже 8000. В 1991 году совместно с NASA Nikon разработал один из первых в мире цифровых зеркальных фотоаппаратов на основе Nikon F4 и новейшей в тот момент ПЗС-матрицы с разрешением в 1 мегапиксель. Камера активно использовалась в космической программе Space Shuttle. В 1995 году совместно с Fujifilm разработан прототип цифрового фотоаппарата. В 1997 году появился компактный цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix 100. В 1999 году выпущен первый профессиональный цифровой зеркальный фотоаппарат Nikon D1. В 1996 году начался выпуск фотоаппаратов Nikon F5, а в 2004 — Nikon F6.

В 2006 году компания значительно сокращает выпуск плёночных фотоаппаратов. Продолжают выпускаться только профессиональный Nikon F6 и простейший Nikon FM10, разработанный на основе унифицированного шасси Cosina CT-1. В 2007 году начался выпуск фотоаппарата Nikon D3. В 2008 году представлена на рынок любительская камера Nikon D90 и Nikon D700 — вторая у компании модель, оснащённая полнокадровым сенсором формата Nikon FX. В 2009 компания выпустила на рынок камеру D3s, которая пришла на смену D3 и первую свою зеркальную фотокамеру с поворотным экраном и возможностью видеосъёмки Nikon D5000. Начиная с моделей D3, D90, D700, D300, D5000 в конструкции фотокамер Nikon используется фотоматрица КМОП, до 2007 года использовалась ПЗС-матрица.

В 2010 году представлены любительские камеры Nikon D3100 и Nikon D7000. В 2011 году выпущен ещё один любительский Nikon D5100. В 2012 году представлены профессиональный Nikon D4 и полупрофессиональные Nikon D800, Nikon D800E и Nikon D600, а также любительские Nikon D3200 и Nikon D5200. В 2013 году в Лаосе основано Nikon Lao Co., Ltd. В 2014 году главный офис компании переехал в Синагаву (район Токио) по адресу Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo. В августе 2010 года суммарный выпуск объективов Nikkor достиг 55 миллионов штук, в апреле 2011 года — 60 миллионов штук, а в июле 2016 года превысил 100 миллионов штук. С 2016 года компания выпускает флагманскую модель профессионального фотоаппарата Nikon D5. В 2017 году Nikon отпраздновал 100-летний юбилей, а через год начал массовое производство полнокадровых беззеркальных фотоаппаратов новейшей серии Nikon Z.

В 2021 году Nikon полностью прекратил производство зеркальных камер в Японии и перенёс его на своё предприятие в Таиланде. В Японии сохранится лишь выпуск запчастей и сменных объективов.

Деятельность 
Подразделения по состоянию на 2021 год:
 Точное оборудование — производство систем для изготовления микросхем методом иммерсионной литографии, а также систем для FPD-литографии при изготовлении ЖК-дисплеев и дисплеев на органических светодиодах; 41 % выручки.
 Фотоаппаратура и фотопринадлежности — производство фотоаппаратов, фотообъективов (под торговой маркой Nikkor), фотовспышек, спортивной оптики (биноклей) и программного обеспечения; 33 % выручки.
 Здравоохранение — производство медицинского оборудования и офтальмологических линз (совместная компания Nikon-Essilor Co., Ltd.); 14 % выручки.
 Инструменты — производство микроскопов (в том числе промышленных) и измерительного оборудования; 12 % выручки.

По доле в выручке основными регионами деятельности являются Китай (27 %), США (25 %), Япония (16 %), Европа (16 %).

С 2006 года компания почти полностью прекратила выпуск плёночных камер (в линейке остались только две модели — Nikon F6 и Nikon FM10), сконцентрировавшись на выпуске цифровой фототехники. При этом техническая поддержка снятых с производства камер продолжалась ещё в течение десяти лет.

По состоянию на 2021 год Nikon занимала третье место в мире по объёму продаж цифровых фотоаппаратов с долей на рынке 13,7 % (у Canon — 49,7 %, Sony — 22,1 %)

.

Nikon в России 
В Москве функционирует представительство Nikon по СНГ. С 1 июля 2008 года в Москве начало деятельность ООО «Никон», филиал Nikon Corporation, осуществляющий и координирующий продажу и сервисное обслуживание техники, выпускаемой японской компанией.

В декабре 2010 года Nikon распространила на Россию сервис NPS (Nikon Professional Services), позволяющий произвести ремонт профессиональной техники за 48 часов или получить замену на время ремонта, а также производить её ежегодное бесплатное обслуживание, чистку и лёгкий ремонт.

Плёночные фотоаппараты 
Компания Nikon завоевала мировую известность своими фотоаппаратами, в основном рассчитанными на 35-мм фотоплёнку. Фирма оставалась мировым лидером фотоаппаратостроения несколько десятилетий, уступив первенство компании Canon только в конце 1980-х годов. В январе 2006 года Nikon объявил о прекращении производства всех плёночных фотоаппаратов, и концентрации усилий на рынке цифровых камер. В производственной линейке остались только две модели: профессиональный Nikon F6 и наиболее доступный любительский Nikon FM10. При этом, компания гарантировала обслуживание всей выпущенной плёночной техники в течение 10 лет после прекращения производства.

Малоформатные зеркальные фотоаппараты без автофокуса 

Профессиональные
 Nikon F (1959—1972, в Германии продавался под названием Nikkor-F)
 Nikon F2 (1971—1980)
 Nikon F3 (1980—1997)
Полупрофессиональные
 Семейство Nikkorex (1960—1964)
 Семейство Nikkormat F (1965—1977, в Японии продавались как Nikomat F)
 Nikon FM (1977)
 Nikon FM2 (1982—2000)
 Nikon FM10 (1995)
 Nikon FM3A (2001)
Полупрофессиональные с электронным управлением
 Семейство Nikkormat EL (1972, в Японии продавались как Nikomat EL)
 Nikon EL2 (1977)
 Nikon FE (1978)
 Nikon FE2 (1983)
 Nikon FA (1983)
 Nikon F601m (1990) (в Северной Америке назывался N6000)
 Nikon FE10 (1996)
Начального уровня
 Nikon EM (1979)
 Nikon FG (1982)
 Nikon FG20 (1984)
 Nikon F301 (1985) (в Северной Америке назывался N2000)

Фотоаппараты усовершенствованной фотосистемы 
 Nikon Pronea 600i (Pronea 6i, 1996)
 Nikon Pronea S (1997)

Малоформатные зеркальные фотоаппараты с автофокусом 

Профессиональные
 Nikon F3AF (1983, модифицированный F3)
 Nikon F4 (1988)
 Nikonos RS (1992)
 Nikon F5 (1996)
 Nikon F6 (2004)
Полупрофессиональные
 Nikon F501 (1986) (в Северной Америке продавался как N2020)
 Nikon F801 (1988) (в Северной Америке продавался как N8008)
 Nikon F801S (1991) (в Северной Америке продавался как N8008s)
 Nikon F90 (1992) (в Северной Америке продавался как N90)
 Nikon F90X (1994) (в Северной Америке продавался как N90s)
 Nikon F80 (2000) (в Северной Америке продавался как N80)
 Nikon F100 (1999)
Любительские
 Nikon F601 (1990) (в Северной Америке продавался как N6006)
 Nikon F70 (1994) (в Северной Америке продавался как N70)
 Nikon F75 (2003) (в Северной Америке продавался как N75)
Начального уровня
 Nikon F401 (1987) (в Северной Америке продавался как N4004)
 Nikon F401S (1989) (в Северной Америке продавался как N4004s)
 Nikon F401X (1991) (в Северной Америке продавался как N5005)
 Nikon F50 (1994) (в Северной Америке продавался как N50)
 Nikon F60 (1999) (в Северной Америке продавался как N60)
 Nikon F65 (2000) (в Северной Америке продавался как N65)
 Nikon F55 (2002) (в Северной Америке продавался как N55)

Профессиональные дальномерные фотоаппараты 

 Nikon I (1948)
 Nikon M (1949)
 Nikon S (1951)
 Nikon S2 (1954)
 Nikon SP (1957)
 Nikon S3 (1958)
 Nikon S4 (1959)
 Nikon S3M (1960)
 Nikon S3 2000 (2000)
 Nikon SP Limited Edition (2005)

Компактные фотоаппараты 

С 1983 года до начала 2000-х Nikon выпускал широкий ассортимент компактных фотоаппаратов. Первые модели назывались в соответствии с серией, в которую они входили, например, L35/L135, RF/RD, W35 и так далее. Позднее камеры стали получать двойное название: в соответствии с серией и торговую марку. Торговые названия соответствовали классу фотоаппарата, например Zoom-touch при наличии мощного зума, Lite-touch для сверхкомпактных моделей, Fun-touch при упрощённом управлении и так далее. В конце 1990-х Nikon упразднил названия серий, оставив только торговые наименования. Например, все компакты усовершенствованной фотосистемы назывались Nuvis. Стоимость компактных фотоаппаратов Nikon колебалась от самых дешёвых простейших «мыльниц», до элитных моделей Nikon 28Ti и Nikon 35Ti в титановом корпусе с пространственным матричным экспозамером.

Фотоаппараты Nikonos для подводной съёмки 

В 1963 году Nikon начал выпуск фотоаппаратов для дайвинга серии Nikonos. Первые модели семейства были усовершенствованными версиями французского фотоаппарата Calypso, разрабатывавшегося под руководством Жака-Ива Кусто. В дальнейшем Nikon усовершенствовал фотосистему, сделав её самой известной в сфере подводной фотографии.
 Nikonos (1963)
 Nikonos II (1968)
 Nikonos III (1975)
 Nikonos IV-A (1980)
 Nikonos V (1984)
 Nikonos RS AF (1992, первый в мире подводный фотоаппарат со сменной оптикой и автофокусом)

Кинокамеры 
Кроме фотоаппаратуры Nikon выпускал несколько моделей любительских кинокамер для 8-мм киноплёнки.

Формат 2×8
 Nikkorex 8 (1960)
 Nikkorex 8F (1963)
Формат 8-Супер
 Nikon Super Zoom 8 (1966)
 Nikon 8X Super Zoom (1967)
 Nikon R8 Super Zoom (1973)
 Nikon R10 Super Zoom (1973)

Видеокамеры 
За свою историю Nikon выпустил единственную модель камеры для записи домашнего видео. Модель называлась «Nikon Color Video Camera S-100» и была представлена в июне 1982 года. Камера предназначалась для записи на внешний видеомагнитофон, с которым соединялась кабелем. Бурное развитие комбинированных устройств, объединяющих телекамеру с видеомагнитофоном в общем корпусе, не позволило компании конкурировать на рынке видео, и направление было свёрнуто.

Видеофотоаппараты 
Компания одной из первых начала разработку бесплёночных фотоаппаратов на основе ПЗС-матриц. Первые камеры сохраняли на магнитной дискете аналоговый видеосигнал, считанный с матрицы в одном из существующих телевизионных стандартов. Поэтому устройства получили название видеофотоаппарат, и не считаются цифровыми.
 Nikon Still Video Camera Model 1 (Nikon SVC)
Прототип разработан и изготовлен по заказу Nikon компанией Panasonic, а впервые показан на выставке Photokina в 1986 году. Камера выполнена по схеме однообъективного зеркального фотоаппарата, снабжённого сменными объективами с байонетом нового стандарта «QV», совместимого через адаптер QM-100 с оптикой Nikon F. Камера служила выставочным образцом и никогда не продавалась.

 Nikon QV-1000C
Зеркальный видеофотоаппарат c автофокусом и сменными объективами стандарта QV в отличие от предыдущей модели разработан компанией Nikon самостоятельно, и представлен 26 августа 1988 года. Как и предыдущая модель, фотоаппарат записывает чёрно-белое изображение на специальные дискеты стандарта Video Floppy, разработанного Sony. Предназначен для фотожурналистов, работающих в условиях дефицита времени (QV в названии обозначает «Quick Vision»). Цветом пожертвовали в пользу чёткости изображения, состоящего из 380 тысяч пикселей. В комплекте с камерой поставлялся трансмиттер QV-1010T, позволяющий передавать готовые снимки по телефонной линии.

С появлением первых цифровых фотоаппаратов, чёткость которых не ограничена телевизионными стандартами разложения, и свободными от накопления искажений аналоговым сигналом, видеофотоаппараты быстро вышли из употребления. Разработки Nikon в этом направлении были свёрнуты, а усилия конструкторов сконцентрировались на цифровой аппаратуре.

Цифровые фотоаппараты

Компактные цифровые фотоаппараты 

История семейства Nikon Coolpix началась в 1997 году моделью «Coolpix 100» с 330-килопиксельной ПЗС-матрицей. Линейка продолжает выпускаться уже третье десятилетие и включает в себя компактные фотоаппараты самых разных типов: от продвинутых до псевдозеркальных и простейших «мыльниц». Всего выпущено пять линеек, каждой из которых соответствует одна или две буквы в начале индекса, обозначающего модель: A, AW, L, P и S. Наиболее совершенные модели начинаются на букву «P», означающую Performance.

Фотоаппараты с крупной матрицей
 Nikon Coolpix P6000, август 2008 (ПЗС, 14 мегапикселей, 4-кратный зум)
 Nikon Coolpix P7000, сентябрь 2010 (ПЗС, 10,1 мегапикселей, 7-кратный зум)
 Nikon Coolpix P7100, август 2011 (аналогична предыдущей модели)
 Nikon Coolpix P7700
 Nikon Coolpix A, март 2013 (16 мегапикселей, матрица Nikon DX)
 Nikon Coolpix A900
 Nikon Coolpix P7800
 Nikon Coolpix S4400

Компакты со светосильным объективом
 Nikon Coolpix P300
 Nikon Coolpix P310
 Nikon Coolpix P330
 Nikon Coolpix P340

Псевдозеркальные фотоаппараты
 Nikon Coolpix L810, февраль 2012, 16 мегапикселей, 26-кратный зум, ISO 80—1600
 Nikon Coolpix L820, январь 2013, 16 мегапикселей, 30-кратный зум, ISO 125—3200
 Nikon Coolpix L830, январь 2014, 16 мегапикселей, 34-кратный зум, ISO 125—1600
 Nikon Coolpix L840 февраль 2015, 16 мегапикселей, 38-кратный зум, ISO 125—1600

 Nikon Coolpix P500, февраль 2011, 12,1 мегапикселей, 36-кратный зум, ISO 160—3200
 Nikon Coolpix P510, февраль 2012, 16,1 мегапикселей, 41,7-кратный зум (24-1000mm), ISO 100-3200
 Nikon Coolpix P520, январь 2013, 18,1 мегапикселей, 42-кратный зум, ISO 80—3200
 Nikon Coolpix P530, февраль 2014, 16,1 мегапикселей, 42-кратный зум, ISO 100—1600 (расширение ISO до 6400)
 Nikon Coolpix P600, февраль 2014, 16,1 мегапикселей, 60-кратный зум, ISO 100—1600 (расширение ISO до 6400)
 Nikon Coolpix P610
 Nikon Coolpix B500, февраль 2016, 16 мегапикселей, 40-кратный зум, ISO 160-6400
 Nikon Coolpix P900
 Nikon Coolpix P1000

В 2016 году была анонсирована линейка компактных фотоаппаратов премиум-класса Nikon DL с матрицей 1 диагональю в 1 дюйм. В камерах предполагалось использовать объективы, разработанные для зеркальных фотоаппаратов потребительского класса: 24~85/1,8~2,8; 18~50/1,8~2,8; 24~500/2,8~5,6. Однако уже в феврале следующего года было объявлено об отмене выпуска в связи с сомнениями в коммерческом успехе.

Зеркальные цифровые фотоаппараты 

Профессиональные
 Nikon D1 сенсор Nikon DX, представлен 15 июня 1999 года, снят с производства;
 Nikon D1X сенсор Nikon DX, представлен 5 февраля 2001 года, снят с производства;
 Nikon D1H сенсор Nikon DX увеличенная частота съёмки, представлен 5 февраля 2001 года, снят с производства;
 Nikon D2H сенсор Nikon DX, представлен 22 июля 2003 года, снят с производства;
 Nikon D2X сенсор Nikon DX, представлен 16 сентября 2004 года, снят с производства;
 Nikon D2HS сенсор Nikon DX увеличенная частота съёмки, представлен 16 февраля 2005 года, снят с производства;
 Nikon D2XS сенсор Nikon DX, представлен 1 июня 2006 года, снят с производства;
 Nikon D3 полнокадровый, представлен 23 августа 2007 года, снят с производства;
 Nikon D3X полнокадровый, представлен 1 декабря 2008 года, снят с производства;
 Nikon D3S полнокадровый, представлен 14 октября 2009 года, снят с производства;
 Nikon D4 полнокадровый, представлен 6 января 2012 года, снят с производства;
 Nikon D4S полнокадровый, представлен 25 февраля 2014 года, снят с производства;
 Nikon D5 полнокадровый, представлен 5 января 2016 года, снят с производства;
 Nikon D6 полнокадровый, представлен 12 февраля 2020 года;

Полупрофессиональные
 Nikon D100 сенсор Nikon DX, представлен 21 февраля 2002 года, снят с производства;
 Nikon D200 сенсор Nikon DX, представлен 1 ноября 2005 года, снят с производства;
 Nikon D300 сенсор Nikon DX, представлен 23 августа 2007 года, снят с производства;
 Nikon D300S сенсор Nikon DX, представлен 30 июля 2009 года, снят с производства;
 Nikon D700 полнокадровый, представлен 1 июля 2008 года, снят с производства;
 Nikon D800 полнокадровый, представлен 7 февраля 2012 года, снят с производства;
 Nikon D800E полнокадровый, представлен в апреле 2012 года, снят с производства;
 Nikon D600 полнокадровый, представлен 13 сентября 2012 года, снят с производства;
 Nikon D610 полнокадровый, представлен в октябре 2013 года, снят с производства;
 Nikon Df полнокадровый, представлен в ноябре 2013 года, снят с производства;
 Nikon D810 полнокадровый, представлен в июне 2014 года, снят с производства;
 Nikon D750 полнокадровый, представлен 11 сентября 2014 года, снят с производства;
 Nikon D810A полнокадровый, представлен в феврале 2015 года, снят с производства;
 Nikon D500 сенсор Nikon DX, представлен 5 января 2016 года, снят с производства;
 Nikon D850 полнокадровый, представлен 25 июля 2017 года;
 Nikon D780 полнокадровый, представлен 7 января 2020 года;

Полупрофессиональные с сенсором Nikon DX
 Nikon D70, представлен 28 января 2004 года, снят с производства;
 Nikon D70S, представлен 20 апреля 2005 года, снят с производства;
 Nikon D80, представлен 9 августа 2006 года, снят с производства;
 Nikon D90, представлен 27 августа 2008 года, снят с производства;
 Nikon D7000, представлен 15 сентября 2010 года, снят с производства;
 Nikon D7100, представлен 21 февраля 2013 года, снят с производства;
 Nikon D7200, представлен 2 марта 2015 года, снят с производства;
 Nikon D7500, представлен 12 апреля 2017 года, снят с производства;

Для продвинутых любителей
 Nikon D5000, представлен 14 апреля 2009 года, снят с производства;
 Nikon D5100, представлен 5 апреля 2011 года, снят с производства;
 Nikon D5200, представлен 6 ноября 2012 года, снят с производства;
 Nikon D5300, представлен 17 октября 2013 года, снят с производства;
 Nikon D5500, представлен 5 января 2015 года, снят с производства;
 Nikon D5600, представлен 10 ноября 2016 года;

Начального уровня
 Nikon D50, представлен 20 апреля 2005 года, снят с производства;
 Nikon D40, представлен 16 ноября 2006 года, снят с производства;
 Nikon D40X, представлен 6 марта 2007 года, снят с производства;
 Nikon D60, представлен 29 января 2008 года, снят с производства;
 Nikon D3000, представлен 30 июля 2009 года, снят с производства;
 Nikon D3100, представлен 19 августа 2010 года, снят с производства;
 Nikon D3200, представлен 19 апреля 2012 года, снят с производства;
 Nikon D3300, представлен 7 января 2014 года, снят с производства;
 Nikon D3400, представлен 17 августа 2016 года, снят с производства;
 Nikon D3500, представлен 3 августа 2018 года;

Беззеркальные фотоаппараты 

 Серия Nikon 1 (21.09.2011- .07.2018)
Компактные системные камеры с матрицей 1 дюйм (Nikon CX) и сменной оптикой использующие байонет Nikon 1, позволяющие благодаря использованию электронного затвора вести высокоскоростную съёмку с выдержкой до 1/16000 сек. Серия отменена в июле 2018 года, так как по словам представителей компании: «Сейчас тренд — это полный кадр».
Начальный уровень S:
 Nikon S1
 Nikon S2 (14.05.2014)
Любительский сегмент J:
 Nikon J1 (21.09.2011)
 Nikon J2
 Nikon J3
 Nikon J4 (10.04.2014)
 Nikon J5
Продвинутый сегмент V:
 Nikon V1 (21.09.2011)
 Nikon V2 (24.10.2012)
 Nikon V3 (13.03.2014)
Специальный сегмент. Пыле-, влаго-, водонепроницаемость, использование в сложных климатических условиях AW:
 Nikon 1 AW1 (19.09.2013)

 Система Nikon Z
Вышедшая в 2018 году беззеркальная система основанная на полнокадровой матрице и использующая новый байонет Nikon Z.
В 2019 г. выпущена камера на байонете Z с матрицей APS — C. На июнь 2022 года существуют следующие модели:

C полнокадровой матрицей Nikon FX
 Nikon Z6 (представлен 23.08.2018)
 Nikon Z7 (представлен 23.08.2018)
 Nikon Z5 (представлен 21.07.2020)
 Nikon Z6 II (представлен 14.10.2020)
 Nikon Z7 II (представлен 14.10.2020)
 Nikon Z9 (представлен 28.10.2021 г.)

С матрицей формата APS-C (Nikon DX)
 Nikon Z50 (представлен 10.10.2019)
 Nikon Zfc (представлен 29.06.2021)
 Nikon Z30 (представлен 29.06.2022)

Фотообъективы

Электронные фотовспышки 

Фотовспышки для цифровых фотоаппаратов представлены серией Speedlight:
 SB-N7
 SB-N10
 SB-R200
 SB-300
 SB-400
 SB-500
 SB-600
 SB-700
 SB-800
 SB-900
 SB-910
 SB-5000

Фильм-сканеры 
Компания выпускала фильм-сканеры для оцифровки большинства распространённых форматов фотоплёнки: тип-135, тип-120 и даже APS. Свой первый сканер LS-3500 для «прямого сканирования» негатива, минуя позитивный процесс, Nikon выпустил в 1988 году. В отличие от последующих моделей, основанных на светодиодной LED-подсветке, первая просвечивала негатив галогенной лампой. Название «Coolscan» всех последующих моделей указывает на холодный источник света, не приводящий к нагреву и короблению сканируемой фотоплёнки.
 (1988) LS-3500 (4096×6144, 4000 dpi, глубина цвета 30 бит)
Более ранние модели слайд-сканеров Nikon, такие, как LS-3500, LS-3510AF (есть и варианте SCSI), сублимационных принтеров (например, CP-3000), выпускавшиеся в конце 1980-х — начале 1990-х годов, использовали для подключения интерфейс GPIB. Практически все фильм-сканеры Nikon 90-х годов поддерживают только интерфейс SCSI, устаревший к середине 2000-х годов. Большинство более поздних моделей оснащались также устаревшим в настоящее время интерфейсом FireWire, и лишь некоторые поддерживают современный USB, впервые использованный в модели «Coolscan IV» в 2001 году. Название «Super Coolscan» означает увеличенную скорость сканирования, вдвое сокращающую время оцифровки по сравнению с обычными моделями «Coolscan». Впервые бренд появился в 1996 году.

 (1992) Coolscan LS-10 (2700 dpi) SCSI
 (1994) LS-3510AF (5000x5000, 3500 dpi) SCSI
 (1995) LS-4500AF (двухрежимный, 3000/1000 dpi, большой формат, глубина цвета 12 бит) SCSI
 (1996) Super Coolscan LS-1000 (2592×3888, 2700 dpi) SCSI
 (1996) Coolscan II LS-20 E (2700 dpi) SCSI
 (1998) Coolscan LS-2000 (2700 dpi, глубина цвета 12 бит) SCSI
 (1998) Coolscan III LS-30 E (2700 dpi, глубина цвета 10 бит) SCSI
 (2001) Coolscan IV LS-40 ED (2900 dpi, глубина цвета 12 бит) USB
 (2001) Coolscan LS-4000 ED (4000 dpi, глубина цвета 14 бит) FireWire
 (2001) Coolscan LS-8000 ED (4000 dpi, глубина цвета 14 бит) FireWire
 (2003) Coolscan V LS-50 ED (4000 dpi, глубина цвета 14 бит) USB
 (2003) Super Coolscan LS-5000 ED (4000 dpi, глубина цвета 16 бит) USB
 (2004) Super Coolscan LS-9000 ED (4000 dpi, глубина цвета 16 бит) FireWire
В 2007 году Nikon провёл последнее обновление программного обеспечения и драйверов для своих сканеров, и объявил, что прекращает поддержку после операционных систем Windows Vista и Mac OS 10.5. В настоящее время доступны приложения SilverFast и VueScan, выпускаемые независимыми разработчиками, и содержащие необходимые драйверы для всех фильм-сканеров Nikon.

Примечания

Литература

См. также 
 Nikkor
 Байонет F
 Speedlight
 Creative Lighting System

Ссылки 

 Официальный сайт Nikon (англ.)
 Сайт Nikon Russia

 
Семейства фотоаппаратов
Производители телескопов
Производители полупроводникового оборудования
Производители геодезического оборудования